Santiago Puringla kan syfta på:

Honduras 

 Santiago Puringla (kommun), Departamento de La Paz, 
 Santiago Puringla (ort), Departamento de La Paz,